Bagusan (Parakan), plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java, Indonesië
 Bagusan (Selopampang), plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java, Indonesië